Gschliesser ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Gschliesser (* 1973), italienischer Hockeyspieler
 Oswald von Gschließer (1895–1973), österreichischer Rechtshistoriker